Oscar Demeulenaere est un docteur en physique acoustique français né le 11 septembre 1995. Il est spécialisé en imagerie cardiovasculaire par ultrasons au laboratoire de Physique Pour la Médecine de l’INSERM. Ses travaux ont notamment permis le développement de la coronarographie tridimensionnelle par ultrasons avec des applications directes chez l’être humain.

Biographie 
Oscar Demeulenaere naît le 11 septembre 1995 à Paris, et obtient son baccalauréat (série Scientifique) à Toulouse au Lycée Émilie de Rodat en 2013. Il poursuit ses études en intégrant le lycée Saliège où il réalise deux années de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) spécialité Physique Chimie Sciences de l’Ingénieur (PCSI). Il intègre ensuite l’École nationale supérieure des mines de Paris membre de PSL, où il obtient son master en Science and Executive Engineering et au cours duquel il participe à un échange avec l’Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ).

En 2019, il rejoint le laboratoire Physique pour la Médecine, dirigé par Mickael Tanter, pour y préparer sa thèse, sous la direction de Mathieu Pernot et Clément Papadacci. Il soutient le 2 novembre 2022 sa thèse intitulée “Imagerie 3D ultrasonore de la microcirculation : application à l’imagerie 3D des flux coronariens ”. 
 
Il est lauréat en 2020 du Young investigator Award dans la catégorie Basic Science de l’association européenne d’imagerie cardiovasculaire (EACVI 2020) à Barcelone. Ses travaux illustrent la cover du volume 79 de eBiomedicine.  

Il fût président de l’association YouR PSL, qui promeut l’échange, l'entraide et les initiatives entre des chercheuses et chercheurs d'horizons académiques et culturels variés. Il est également membre de la troupe Incognito, chorale membre de l’association A cœur Joie de la fédération nationale de chorales d’amateurs.

Travaux scientifiques

Imagerie coronarienne par ultrasons 
Au cours de sa thèse, Oscar Demeulenaere adapte la microscopie de localisation (ULM) à l’étude des flux coronariens. Couplant ses travaux à l’imagerie 3D à l’aide d’électronique multivoies complexes, il mesure les premiers flux coronariens sur de larges volumes et ce en temps réel. Cette avancée dans le domaine de l’imagerie ultrasonore appliquée au système cardiovasculaire est publiée dans le journal American College of Cardiology (JACC). À cette occasion Oscar Demeulenaere déclare :

Micro vascularisation du cerveau 
Oscar Demeulenaere transpose la technique de l’ULM au cerveau. Lors d’une étude préclinique chez le petit animal l’objectif fût de montrer qu’il était possible d’accéder à l’ensemble de l’activité cérébrale de par le principe de couplage neurovasculaire de l’organe.

Publications et distinctions
Publication scientifiques :

 In vivo whole brain microvascular imaging in mice using transcranial 3D Ultrasound Localization Microscopy  (2022 Publication) 
 Coronary Flow Assessment Using 3-Dimensional Ultrafast Ultrasound Localization Microscopy  (2022 Publication) 

Publications dans la presse nationale : 

 Des microbulles et des ultrasons pour mettre cœur et cerveau à nu (2022 Journal le Figaro)

Prix internationaux : 

  prix du Young Investigator Award, Basic science, European association of Cardiovascular Imaging (EACVI 2020) 
 Finaliste du Young Investigator award, European Molecular Imaging Meeting, EMIM 2022

Notes et références 

Physicien français du XXIe siècle
Naissance en septembre 1995